Det här är en lista över viktiga politiska händelser under decenniet 2000-talet.

 2000
 1 januari - Svenska kyrkan skiljs från svenska staten.
 2001
 11 september - New York och Washington D.C. utsattes av terrorattentat som orsakade 2 993 döda. Organisationen Al Qaida antas ligga bakom attentaten.
 7 oktober - Afghanistan invaderades av USA-ledda koalitionen.

 2002
 20 maj - Östtimor blev självständig stat från Indonesien.

 2003
 20 mars - Irak invaderades av USA-ledda koalitionen.
 9 april - Bagdad föll i USA-ledda koalitionens händer. Saddam Husseins diktatur störtas.
10 september - Sveriges utrikesminister Anna Lindh blir svårt knivskuren i buken av en okänd gärningsman på NK i Stockholm klockan 16.14. Hon förs till Karolinska sjukhuset där hon opereras under eftermiddagen, kvällen och hela natten.
11 september - Anna Lindh avlider 05:29 av de skador hon fick vid knivöverfallet dagen före.

 2004
 1 maj - Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev medlemsstater i EU.

2005

2006
 8 juni - Montenegro blev erkänd självständig stat.
 17 september - De borgerliga vann en historisk seger i det svenska riksdagsvalet.
 30 december - Iraks förre ledare Saddam Hussein avrättades av irakisk domstol.

2007
 1 januari - Bulgarien och Rumänien blev medlemsstater i EU

2000-talet (decennium)
Politisk historia